Greenacre steht für:
 Greenacre (New South Wales), Vorort der lokalen Regierungsbezirke City of Canterbury-Bankstown und des Stadtbezirks Strathfield, Bundesstaat New South Wales, Australien

Greenacre ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin Wesley Greenacre, Mitglied der gesetzgebenden Versammlung der Kolonie Natal (Südafrika); 1901 zum Ritter geschlagen
 Chris Greenacre (* 1977), britischer Fußballspieler und stellvertretender Manager des A-League-Clubs Wellington Phoenix
 James Greenacre (1785–1837), britischer Lebensmittelhändler und Serienmörder („Edgware-Road-Mörder“)
 Phyllis Greenacre (1894–1989), US-amerikanischer Psychoanalytiker und Arzt

Siehe auch:
 Greenacres
 Green Acres